— японская певица и актриса, исполнитель агентства Big Apple и лейбла King Records. Имеет прозвище , иногда использует псевдонимы  и , когда выступает автором слов для песен.

Биография 
Михо Накаяма родилась в городе Саку префектуры Нагано. После того как её мать повторно вышла замуж, вся семья переехала в Коганеи префектуры Токио, где Накаяма ходила в муниципальную среднюю школу. У неё есть младшие сестра и брат: Синобу, которая была певицей и работает актрисой, и Томоаки.

Во время похода по магазинам в токийском квартале Харадзюку Накаяму заметило агентство талантов, и 21 июня 1985 года с выпуском сингла «C» состоялся её музыкальный дебют. Сингл, слова для которого написал Такаси Мацумото, занял 12-е место в еженедельном чарте Oricon и разошёлся тиражом 170 000 копий. В том же году Накаяма снялась в фильме по мотивам манги . Всего с 1985 по 2019 годы она выпустила 22 студийных альбома, два из которых возглавили хит-парад Oricon. Также она сотрудничала с Тосики Кадомацу, выступившим продюсером альбома Catch the Nite и автором ряда её песен, в частности «Catch Me» и «You’re My Only Shinin’ Star». Кроме того, певица появилась в симуляторе свиданий  для Family Computer Disk System, изданном 1 декабря 1987 года.

В 1995 году режиссёр  выбрал Накаяму для исполнения двойной главной роли в фильме . Картина стала коммерчески успешной и принесла Накаяме в номинации «Лучшая актриса» 38-ю премию «Голубая лента», 17-ю награду  и 20-ю . В 1998 году певица номинировалась на премию Японской киноакадемии за лучшую женскую роль в фильме «Прекрасный день в Токио».

С 8 ноября по 5 декабря 2021 года в театре The Globe Tokyo Накаяма играла в спектакле .

Личная жизнь 
В 2002 году Накаяма вышла замуж за музыканта и писателя  после восьми месяцев близких отношений, позже пара переехала в Париж. У них родился сын. В 2014 году они развелись, сын остался с Цудзи, а Накаяма вернулась в Японию.

Дискография

Синглы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Альбомы ремиксов

Бокс-сеты

Фильмография

Фильмы 
 Be-Bop High School (1985) — Кёко Идзуми
 Dotchi-ni suru-no (1989) — Нобуко Кувата
 «Любовное письмо» (1995) — Хироко Ватанабэ, Ицуки Фудзии
 Marmalade Boy (2018)
 «Сон бабочки» (2018)
 «Песня о любви: Обещание» (2019)
 «108: Месть и приключения Горо Каибы» (2019) — Аяко Каиба
 «Последнее письмо» (2020) — Сакаэ
 Lesson in Murder (2022) — Эрико Какэи

Телесериалы 
 Maido Osawagase Shimasu (1985) — Нодока Мори
 Uchi no Ko ni Kagitte… (1985) — Нобуко Такаока
 Natsu Taiken Monogatari (1985) — Юки Сугимото
 Na-ma-i-ki Mori (1986) — Каёко Киносита
 Mama wa Idol (1987—1988) — в роли самой себя
 Suteki na Kataomoi (1990) — Кэйко Ёда / Нана Хаяси
 Nobunaga: King of Zipangu (1992) — Нэнэ
 Nemureru Mori (1998) — Минако Оба
 W’s Tragedy (2019) — Ёсиэ

Участие в «Кохаку ута гассэн»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт